W Rumunii
 Bălilești – gmina w okręgu Ardżesz
 Bălilești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Tigveni
 Bălilești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bălilești